

Presentación previa 
Simone Bolelli fue el campeón defensor, decidió no participar este año.

Benoît Paire derrotó en la final a Aleksandr Nedovyesov.

Cabezas de serie 

  Andreas Beck (Primera ronda)
  Lucas Pouille (Cuartos de final)
  Farrukh Dustov (Cuartos de final)
  Aleksandr Nedovyesov (Finalista)

<ol start=5>
  Illya Marchenko ''(Semifinales)
 ''' Benoît Paire (Campeón)
  Mate Delić ''(Primera ronda)
  Márton Fucsovics ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Bérgamo 2015